Brasiliens Grand Prix 2017 (officielle navn: Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017) var et Formel 1-løb som blev afholdt 12. november 2017 på Autódromo José Carlos Pace i São Paulo i Brasilien. Det var det 19. og næstsidste løb i Formel 1-sæsonen 2017, og 46. gang Brasiliens Grand Prix blev arrangeret.

Løbet blev vundet af Sebastian Vettel fra Ferrari, mens Mercedes-køreren Valtteri Bottas tog andenpladsen og Ferraris Kimi Räikkönen tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Daniel Ricciardo fik en gridstraf på 10 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Brendon Hartley fik en gridstraf på 10 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Pierre Gasly fik en gridstraf på 25 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Lance Stroll fik en gridstraf på fem placeringer for ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
 - Marcus Ericsson fik en gridstraf på fem placeringer for ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
 - Lewis Hamilton fik ikke sat en tid i Q1, men fik tilladelse fra løbsledelsen til at starte løbet. Han startede løbet fra pit lane efter at have skiftet motor og gearkasse mens bilen var under parc fermé-betingelser.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Brasiliens Grand Prix
Formel 1 2017